Нуево Идалго има више значења:

 Нуево Идалго (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Нуево Идалго (Тлаола), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику